Chess mutation est un jeu de société édité en 1994 par  et édité par Moebius Evolution. Basé sur le jeu d'échecs, il se joue à deux.

Principe général

Le comportement des pièces est fixé par la case où elles se trouvent. Seul le roi fonctionne comme à l'habitude. 

Les cases sont de cinq couleurs différentes et les pièces de deux sortes seulement : le roi et... les « autres ». Le roi fonctionne comme le roi traditionnel des échecs, mais les « autres » se déplacent en fonction de la couleur de la case où elles se trouvent au moment de jouer (elles « mutent » à chaque déplacement). Dans la position de départ, ces couleurs correspondent à celles du jeu classique.

Règle du jeu

But du jeu
Faire mat l'adversaire.

Matériel
 2 rois en deux couleurs
 30 pions en deux couleurs

Mise en place
On place sur l'échiquier spécial :
 les rois face à face sur la case e1 et e8
 les pions sur toutes les autres cases des deux premières lignes

Déroulement
Le déplacement des pièces est dicté par la case où elles se trouvent :
 rouge : tour
 jaune : cavalier
 bleu : fou
 noir (gris pour le contraste sur les images d'illustration) : dame
 blanc : pion

Fin de partie et vainqueur
Une partie est nulle si une même position se répète trois fois. Elle est également nulle si au bout de 100 coups aucune pièce n'a été prise.

Comme au jeu d'échecs, il est possible d'arriver en position de pat (voir exemple).

Liens externes
 Jouer à Chess Mutation sur un jeu d'échecs traditionnel
 
 

Jeu de société
Jeu de stratégie combinatoire abstrait
Variante du jeu d'échecs